Pozzi – plurale di pozzo

Geografia 
 Pozzi – frazione del comune di Seravezza, provincia di Lucca

Persone 
 Aaron Salem Boupendza Pozzi – calciatore gabonese, di ruolo centrocampista 
 Alberto Pozzi – calciatore italiano
 Alessandro Pozzi (1954) – ex ciclista su strada italiano
 Alessandro Pozzi (1969) – ex ciclista su strada italiano
 Alfonso Pozzi, o Alfonso Dal Pozzo Farnese – vescovo cattolico italiano
 Andrea Pozzi – pittore italiano
 Andrew Pozzi – ostacolista britannico
 Angelo Pozzi – arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano
 Antonia Pozzi – poetessa italiana
 Antonio Pozzi – carabiniere e partigiano italiano
 Aurelio Pozzi – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Baby Pozzi, pseudonimo di Maria Tamiko Pozzi – attrice pornografica italiana, sorella di Moana
 Cesare Pozzi – partigiano italiano
 Charles Pozzi – pilota automobilistico francese
 Catherine Pozzi –  poetessa e saggista francese
 Domenico Pozzi – pilota automobilistico italiano
 Domenico Pozzi – pittore svizzero
 Donnino Pozzi – pittore italiano
 Edoardo Crespi Pozzi – scacchista e mecenate italiano
 Elisabetta Pozzi – attrice italiana
 Ernesto Pozzi – patriota, avvocato e politico italiano
 Evita Pozzi, pseudonimo di Eva Maria Reali – attrice pornografica italiana
 Francesco Pozzi – stuccatore svizzero
 Giacomo Pozzi Bellini – fotografo italiano
 Gianluca Pozzi – tennista italiano
 Giovanni Pozzi – religioso svizzero
 Giulio Pozzi – fisico italiano
 Lucio Pozzi – pittore italiano naturalizzato statunitense
 Luigi Pozzi – calciatore italiano
 Marco Pozzi – regista italiano
 Marco Pozzi – hockeista su ghiaccio italiano
 Maurizio Pozzi – fondista italiano
 Moana Pozzi – attrice pornografica, conduttrice televisiva e politica italiana
 Nicola Pozzi – calciatore italiano
 Oscar Pozzi – ex ciclista su strada italiano
 Paride Pozzi – architetto italiano
 Pasquale Pozzi – imprenditore italiano
 Patrizia Pozzi – filosofa e insegnante italiana
 Pier Paolo Pozzi – batterista e compositore italiano
 Piero Pozzi – calciatore italiano
 Raúl Mera Pozzi – ex cestista uruguaiano
 Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues, noto anche come Ricardinho – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Salvatore Pozzi – pittore italiano
 Stefano Pozzi – pittore italiano
 Stefano Pozzi – doppiatore italiano
 Stefano Pozzi – pilota automobilistico
 Tomasina Pozzi – religiosa e mistica italiana

Altro
 Pozzi – nome di un'antica prigione sita nel Palazzo Ducale di Venezia
 Pozzi Electa – azienda italiana di filatura cotoniera
 Villa Pozzi, nota anche come Villa Ercole Pozzi – villa di Busto Arsizio, provincia di Varese, Lombardia
 La Pozzi, stabilimento impiantato nel 1963 a Spoleto. Produceva raccordi in ghisa malleabile